Игрищи — название населённых пунктов в России:

 Игрищи — село в Ильинском районе Ивановской области.
 Игрищи — село в Фурмановском районе Ивановской области.
 Игрищи — деревня в Кстовском районе Нижегородской области.
 Игрищи — деревня в Большесельском районе Ярославской области.
 Игрищи — село в Ярославском районе Ярославской области.